Виснёва:

 Виснёва — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Мысленицкий повят, Малопольское воеводство.
 Виснёва — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Стшижувский повят, Подкарпатское воеводство.